Mistrzostwa Świata w Snookerze 1969 (ang. 1969 Player's No.6 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1969 roku. Finał turnieju został rozegrany w Victoria Hall w Londynie.

Obrońca tytułu, Anglik John Pulman przegrał w meczu ćwierćfinałowym ze swoim rodakiem Johnem Spencerem 18–25.

W finale turnieju John Spencer pokonał Walijczyka Gary'ego Owena 37–24.

Nagrody 

 Zwycięzca: L1 300

 Łączna pula nagród: L3 500

Wydarzenia związane z turniejem 
 Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata w Snookerze były sponsorowane przez firmę tytoniową Player's No.6.
 Dwóm spośród zawodników startujących po raz pierwszy w Mistrzostwach Świata w Snookerze udało się awansować do półfinału, a następnie do finału turnieju: Gary Owen w ćwierćfinale pokonał Jackiego Reę 25–17, a w półfinale Freda Davisa 37–24. John Spencer natomiast w ćwierćfinale pokonał obrońcę tytułu Johna Pulmana 25–18, a w półfinale Reksa Williamsa 37–12.
 Dla Johna Spencera był to pierwszy spośród trzech triumf w snookerowych Mistrzostwach Świata (kolejne zdobył w latach 1971 i 1977).
 Najwyższy break turnieju to 80 punktów Gary'ego Owena.

Drabinka turniejowa

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1969 w sporcie
1969 w Wielkiej Brytanii